Le tournoi de tennis du Canada est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1980 se dispute à Toronto du 11 au .

Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Virginia Ruzici, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Andrea Jaeger et Regina Maršíková.

Résultats en simple

Parcours 
Huit joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours 
Quatre équipes sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Canada
 Saison 1980 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1980
Canada
Sport au Canada en 1980
Tennis en août 1980